Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1979 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Chris Evert bat Wendy Turnbull en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Dianne Fromholtz et Regina Maršíková.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

1979
France Simple dames
Sport en France en 1979
Tennis en mai 1979
Tennis en juin 1979